Dave Bailey ist der Name folgender Personen:
* Dave Bailey (Musiker) (Samuel David Bailey; * 1926), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger

Siehe auch:
 David Bailey